

Géographie

Bouchette, municipalité canadienne dans la MRC de La Vallée-de-la-Gatineau en Outaouais.
 Lac-Bouchette, municipalité canadienne de la MRC du Le Domaine-du-Roy au Saguenay–Lac-Saint-Jean.
 Le lac Bouchette est situé dans cette municipalité.

Patronyme

 Errol Bouchette ( - ) était un sociologue, un journaliste, un avocat et un bibliothécaire canadien.
 Jean-Baptiste Bouchette (1774-1841) est un homme d'affaires, marin, officier de milice et de marine canadien.
 Joseph Bouchette (né le , décédé le ) était un arpenteur, un géographe, un cartographe et un militaire canadien.
 Robert-Shore-Milnes Bouchette (1805-1879) était un militaire et un homme politique canadien.

Autre
 Ermitage Saint-Antoine de Lac-Bouchette, l'un des quatre principaux sites de pèlerinage catholique dans la province de Québec, au Canada.